Гангский трионикс () — черепаха рода Nilssonia семейства Трёхкоготные черепахи (Trionychidae). Ранее включалась в род Trionyx

Длина карапакса этого вида достигает 70 см. Обитает в бассейне Инда, Ганга и Маханади в Пакистане, северной Индии, южном Непале и Бангладеш.

Примечания

Литература=

Ссылки 
 

Трёхкоготные черепахи
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1825 году